Дурно́вцев () — русская фамилия; имеет женскую форму Дурновцева.

Известные носители 
 Дурновцев, Андрей Егорович — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Дурновцев, Валерий Иванович — советский, российский историк, профессор РГГУ.